Cheaney ist der Familienname folgender Personen:

 Calbert Cheaney (* 1971), US-amerikanischer Basketballspieler
 J. B. Cheaney (* 1950), US-amerikanische Jugendbuchautorin
 Joe Bailey Cheaney (1902–1983), US-amerikanischer American-Football-Trainer